DDR-Oberliga 1990/1991 byla vzhledem ke sjednocení Německa posledním ročníkem nejvyšší východoněmecké fotbalové soutěže. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1991/1992 se kvalifikoval tým FC Hansa Rostock, v Poháru UEFA 1991/1992 startovaly týmy FC Rot-Weiß Erfurt a Chemie Halle, protože druhý tým ligové tabulky Dynamo Drážďany byl na 2 roky vyloučen z evropských pohárů kvůli nepokojům ve čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí 1990/1991 proti Crvene zvezdě Bělehrad. Účast v Poháru vítězů pohárů 1990/1991 si zajistil  Eisenhüttenstädter FC Stahl jako poražený finalista východoněmeckého fotbalového poháru.

Přehled 
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, první 2 týmy si zajistili účast v Bundeslize, týmy na třetím až šestém místě si zajistily přímou účast ve 2. bundeslize, týmy na sedmém a osmém místě hrály play-off o účast ve 2. bundeslize. Týmy od devátého do čtrnáctého místa sestoupily do regionální ligy. 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
Změny názvů klubů
 FC Karl-Marx-Stadt na Chemnitzer FC
 Berliner FC Dynamo na FC Berlin
 fúzí Chemie Böhlen a BSG Chemie Leipzig vznikl FC Sachsen Leipzig
 Vorwárts Frankfurt na FC Viktoria Frankfurt

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

1990
Fotbal v roce 1990
Fotbal v roce 1991
Sport v Německu v roce 1990
Sport v Německu v roce 1991